

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Oneida – città della Contea di Knox, Illinois
 Oneida – città della Contea di Nemaha, Kansas
 Oneida – census-designated place della Contea di Clay, Kentucky
 Oneida – città della Contea di Madison, New York
 Oneida – census-designated place della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Oneida – città della Contea di Scott, Tennessee
 Oneida – città della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Lago Oneida – lago dello stato di New York

Musica 
 Oneida – gruppo musicale rock statunitense

Altro 
 Nazione Oneida – nazione di nativi americani
 Lingua oneida – una delle lingue irochesi

Pagine correlate 
 Onida